płat – rodzaj podprzestrzeni w matematyce
 płat nośny – element nośny statku powietrznego lub wodolotu